Turniej singla juniorów US Open 2008 odbył się w dniach 31 sierpnia – 7 września 2008 roku.

Obrońcą tytułu był Litwin Ričardas Berankis, który w tym roku nie wziął udziału w turnieju.

Nowym mistrzem został Bułgar Grigor Dimitrow, który w finale pokonał reprezentanta gospodarzy Devina Brittona 6:4, 6:3.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Finał

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2008
US Open – gra pojedyncza chłopców